Masciago può indicare due diverse località:
Masciago Milanese – quartiere di Bovisio in provincia di Monza
Masciago Primo – comune della provincia di Varese